100 může být:

 100 (číslo) – přirozené číslo
 100 – rok
 100 př. n. l. – rok
 Běh na 100 m – lehkoatletická disciplina
 Messier 100 – spirální galaxie v souhvězdí Vlasů Bereniky
 100% – vícero významů